Anzengruber ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Anzengruber (* 1958), österreichischer Politiker (ÖVP), Bürgermeister von Hallein
 Johann Anzengruber (1810–1844), österreichischer Schriftsteller
 Ludwig Anzengruber (1839–1889), österreichischer Dramatiker, Erzähler und Lyriker
 Wolfgang Anzengruber (* 1956), österreichischer Industriemanager